Јакимо има више значења:
 Округ Јакимо (Вашингтон)
 Јакимо (Вашингтон)